Konzorcij ima več pomenov:
 zveza oseb ali gospodarskih družb z namenom sodelovanja
 največja slovenska knjigarna